Ciric se poate referi la:

 Râul Ciric - un afluent al râului Bahlui
 Barajul Ciric I, Barajul Ciric II sau Barajul Ciric III - lacuri de baraj artificial de pe Râul Ciric